Estrin 
 Dan Estrin, un guitariste, membre du groupe Hoobastank (1976 -).
 Robert Estrin, un monteur et producteur américain (1942 -).